Сура () је поглавље Курана, Суре су традиционало поређане у приближно опадајућем редоследу по дужини. Свака сура је добила име по некој речи или имену која се помиње у неком од њених ајета.

Списак сура Курана 
Списак 114 сура: